Till l'Espiègle est un personnage de la littérature populaire allemande.
 Till l'Espiègle () est un poème symphonique de Richard Strauss (1894-1895).

Voir aussi 
 Les Aventures de Till l'Espiègle, film de Gérard Philipe et Joris Ivens (1956)
Homonymie de titre